Дзенцудзі — буддистький монастир у місті Дзенцуджі, Каґава.  
Дзенцуджі — місто в Японії, у префектурі Каґава.